Wudang bezeichnet:

 Wudang Shan (武当山), Bergregion im Nordwesten der chinesischen Provinz Hubei
 Wudang (Guiyang) (乌当区), Stadtbezirk der Stadt Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wudang (Longnan) (武当镇), Großgemeinde im Kreis Longnan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wudang (Zhang) (武当乡), Gemeinde im Kreis Zhang der chinesischen Provinz Gansu

Siehe auch:
 Wu-Tang
 Wu Tang